Celon (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Indre
Celon (Tolkien), een rivier in de Silmarillion van J.R.R. Tolkien
 Celon (bedrijf), ontwikkelaar en leverancier van medische apparatuur
 Celon RFITT, radiofrequente thermotherapie